Estoma pode referir-se a:

Estômato - Estrutura celular que tem a função de realizar trocas gasosas entre uma planta e o meio ambiente. 

o orifício externo criado por um procedimento cirúrgico chamado Ostomia.

Desambiguação